Eärwen is een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Haar naam betekent in het Nederlands: Maagd van de Zee.

Eärwen is een Elf van Telerijnse afkomst en de dochter van Olwë, de broer van Elu Thingol. Ze trouwde met Finarfin, Finwë's zoon. Samen kregen zij drie zonen: Finrod, Angrod en Aegnor en een dochter: Galadriel.

Het Huis van Finarfin 

Earwen